Spremnost (Zagreb), tjedno glasilo Ustaškog pokreta iz Zagreba, izlazio je od 1. ožujka 1942. do sloma NDH 1945.
 Spremnost (Sydney), tjednik na hrvatskom jeziku koji od 1957. izlazi u Sydneyu